Solone (ukrainisch ; russisch /) ist eine Siedlung städtischen Typs in der ukrainischen Oblast Dnipropetrowsk mit etwa 7.600 Einwohnern (2016).

Geographie 
Die im Süden der Oblast liegende Siedlung liegt am Bach Solonenka und ist das Zentrum des gleichnamigen Rajons Solone 42 km südlich des Oblastzentrums Dnipro.
Zur Siedlungsratsgemeinde zählen auch die Dörfer Apolloniwka (), Hontscharka (), Dniprowske () und Serhijiwka () sowie die Ansiedlung Schdanowe ().

Geschichte 
Der Ort entstand im 17. Jahrhundert und hieß bis in die 1780er Jahre Nowoseliwka, wurde dann aber in Anlehnung an den durch ihn fließenden Fluss Solonenka in „Solone“ umbenannt. Seit 1960 hat Solone den Status einer Siedlung städtischen Typs.

Bevölkerung 

Quelle:

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Dnipropetrowsk
Rajon Dnipro